Drolet ist der Familienname folgender Personen:

 Marie-Ève Drolet (* 1982), kanadische Shorttrackerin
 Nancy Drolet (* 1973), kanadische Eishockeyspielerin
 Rémi Drolet (* 2000), kanadischer Skilangläufer